Дискографията на българската изпълнителка Сашка Васева се състои от 8 студийни албума, 2 компилации и 44 видеоклипа. През годините певицата работи със седем музикални компании „Унисон Музикална продукция“, „Ара Аудио-видео“, „Пайнер“, „БМК“, „Милена рекърдс“, „Студио Бреве“ и „БГ Къмпани“.

Албуми

Студийни албуми

Компилации

Самостоятелни песни 
 Меланхолия (1997)
 Глей к`во става (дует с Екстрийм) (2010)
 Секс агресия (дует със Станислав) (2011)
 Помниш ли, Георги (2012)
 Левовете в евро (ремикс) (със Стас и Андриян) (2017)
 Хитът на сезона (с Алфредо Торес) (2018)
 За рожденика (2018)

Видеоклипове

Източници

Външни препратки 
 Биография и дискография на Сашка Васева в Signal.bg

Портал:Музика/Тематични статии
Дискографии на български изпълнители
Дискографии на български попфолк изпълнители